Санто-Томе
 Санто-Томе — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Санто-Томе — департамент в Аргентине в составе провинции Корриентес.
 Санто-Томе — город и муниципалитет в Аргентине, административный центр департамента Санто-Томе.
 Санто-Томе — город и муниципалитет в Аргентине, департамент Ла-Капиталь провинции Санта-Фе.

Составные названия:
 Санто-Томе-де-Сабаркос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Санто-Томе-дель-Пуэрто — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Сан-Томе